Панская (остановочный пункт) - остановочный пункт на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположен близ деревни Панское Починковского района Смоленской области.

Пригородные поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области